Клавиша Esc (от  — «бежать, совершить побег») — клавиша на клавиатуре компьютера или терминала. Как правило используется для возврата к предыдущему состоянию (меню, экрану) или выходу из приложения или программы (в случае, если выход таким способом в данной интерпретации предусмотрен приложением).

Происхождение 
Считается, что впервые клавишу с названием ESC предложил , один из разработчиков ASCII. Изначально клавиша предназначалась для переключения между различными кодовыми страницами. Также эта клавиша могла называться «Alt mode» (например, в телетайпе ). В Советском Союзе использовалось обозначение  (АВТОРЕГИСТР ДВА, по ГОСТ 27465-87).

Функции клавиши 
Изначально клавиша Esc использовалась в терминалах как мёртвая клавиша для ввода управляющих последовательностей, для чего она генерировала управляющий символ 0x1b «Escape», однако ко времени появления IBM PC таким способом эта клавиша практически нигде не использовалась. В дальнейшем клавиша стала использоваться:
 как противоположность клавише  — для отмены ещё не подтвержденной клавишей  или другим способом операции, например — изменения данных в поле ввода;
 снятия выделения;
 для выхода из какого-либо режима или меню — как правило на один уровень глубины вложенности. То есть чтобы выйти из меню нужно нажать Esc столько раз, какова была вложенность открытых подменю;
 для закрытия модального окна, диалога, выпадающей панели поиска и т.д.
Особо важную роль клавиша  играет в текстовом редакторе Vi — в нём с её помощью происходит переход в основной режим, из которого осуществляется навигация по документу и большинство наиболее важных действий. На терминале ADM-3A, для которого писался Vi, клавиша  располагалась в ряду буквы Q — на месте, где позже стали располагать клавишу . Размещение клавиши  в ряду функциональных клавиш многие пользователи Vi считают неудобным.

Примечания